Толстовский — название населённых пунктов в России:

 Толстовский — посёлок в Каменском районе Алтайского края.
 Толстовский — посёлок в Белевском районе Тульской области.
 Толстовский — посёлок в Чернском районе Тульской области.

См. также 
 Толстовский сельсовет